Hanila se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Hanila, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia

Localități 
 Hanila, sat în comuna Hanila

Toponime